Sven Felski (né le  à Berlin-Est en République démocratique allemande) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 1992, il débute en 1.bundesliga avec l'Eisbären Berlin. L'équipe remporte la DEL 2005, 2006, 2008, 2009 et 2011. Elle décroche le Trophée européen 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace. Il a participé aux Jeux olympiques de 2006 et de 2010. Il prend part à de nombreuses éditions des championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

Notes et références 

Naissance en novembre 1974
Naissance à Berlin
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Attaquant de hockey sur glace